— японская фамилия и топоним.

 Dr. Kubota — антагонист в .
 Kubota Kazuteru a.k.a.  — комик.
 Kubota — производитель тракторов и тяжёлой техники.
 Кубота — хан (княжество) в префектуре Акита. 
 Кубота — населённый пункт префектуры Сага.
 Кубота — замок, расположенный в японском городе Акита.
 Кубота, Масами — японский гимнаст, призёр Олимпийских игр.
 Кубота, Иттику — японский художник по ткани.
  — японский писатель.
  — современный японский художник.
  — японский певец.
  — визуальный и перформанс художник.
 Сокэ Кубота Такаюки — японский гранд мастер боевых искусств, изобретатель, писатель.